San Blas de los Sauces kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Blas de los Sauces, kommun, La Rioja, 
 San Blas de los Sauces (kommunhuvudort i Argentina), La Rioja, 
 Salicas, ort, La Rioja, 

Robotskapade Argentinaförgreningar